Folding est un terme anglais signifiant repliage. Il désigne :
 Le pliage de code dans un éditeur de texte
 Le repliage des protéines (voir aussi le projet Folding@Home)
 Un type d'appareil photographique.
 Un e-fold en anglais est, en cosmologie un repliage de l'Univers : c'est le fait de grandir d'une quantité e.